Владимир Данько:
 Данько, Владимир Антонович (1941—2018) — государственный деятель, министр внутренних дел (1994).
 Данько, Владимир Степанович — Георгиевский кавалер, прапорщик; 3 февраля 1915.
 Данько, Владимир Яковлевич (1936—2016) — детский поэт, переводчик и иллюстратор.